Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Religieuses. L'odonyme renvoie habituellement à la présence (ou 'ancienne présence') dans la rue d'un couvent de religieuses.

En  
 Rue des Religieuses (Nonnenstraat), à Herentals
 Rue des Religieuses, à Marche-en-Famenne 
 Rue des Religieuses, à Mariembourg
 Rue des Religieuses, à Philippeville 
 Rue des Religieuses (Nonnenstraat), à Roulers
 Rue des Religieuses (Nonnenstraat), à Turnhout

En  
 Rue des Religieuses anglaises, à Boulogne-sur-Mer
 Rue des Religieuses, à Bressuire
 Rue des Religieuses, à Isigny-sur-Mer
 Rue des Religieuses, à Les Sables-d’Olonne
 Rue des Religieuses, à Longwy
 Rue des Religieuses, à Marmande
 Rue des Religieuses, à Moissac
 Rue des Religieuses, à Montrichard
 Rue des Religieuses, à Valognes

Aux  
 Rue des Religieuses (Nonnenstraat), à Harderwijk
 Rue des Religieuses (Nonnenstraat), à Nimègue

Au  
 Rue des Religieuses (Nuns street), à Derby
 Rue des Religieuses (Nuns street), à Newcastle

Religieuses, Rue